Ву́лиця Москвіна́ — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Москвіна — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Москвіна — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Москвіна — вулиця в місті Херсон.

Колишні назви:
 Вулиця Москвіна — колишня назва вулиці Гната Танцюри у місті Вінниця.

Вулиці, названі на честь людей